Las Gabias kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Las Gabias (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Las Gabias (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar